Aftonbladet TV kan syfta på:

 Aftonbladet TV – Aftonbladets webb-TV.
 Aftonbladet TV (mark) – tillstånd till marksänd TV från den 1 april 2014
 Aftonbladet TV 7 – en TV-kanal startad av Aftonbladet 2006, ägd av NonStop Television sedan 2008 och med namnet TNT sedan 2011, se TNT (TV-kanal)